Вейпрти (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Хомутов Устецкого края. Население по данным на январь 2012 года составляет 3074 человека; по данным на 1991 год оно составляло 3320 человек. Расположен на границе с Германией, от которой отделяется рекой Пёльбах (Полава), на высоте 760 м над уровнем моря.

Первые письменные упоминания о поселении относятся к 1506 году.

Население

Города-побратимы 
  Гунценхаузен, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Устецкого края